La Coppa del Re 2023 è l'87ª Coppa del Re di pallacanestro maschile.

Squadre
Le squadre qualificate sono le prime otto classificate al termine del girone di andata della Liga ACB 2022-2023. 

Real Madrid
Barcelona
Lenovo Tenerife
Cazoo Baskonia

Unicaja Málaga
Gran Canaria
Joventut Badalona
Valencia Basket

Tabellone

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Voci correlate 
Liga ACB 2022-2023
Supercoppa spagnola 2022

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2023
Coppa del Re di pallacanestro maschile
Competizioni sportive a Granada